Љубуша може да се односи на:

 Љубуша (Дечани)
 Љубуша (планина)